Board on Geographic Names, oficina dins del Servei Geològic dels Estats Units encarregada del manteniment de la toponímia oficial
 Bacteri gramnegatiu, bacteri que presenta color rosa en una tinció de Gram
 BGN també és el codi ISO 4217 del lev, moneda oficial de Bulgària